Сосновый Лог — село в Кытмановском районе Алтайского края. Входит в состав Кытмановского сельсовета.

История 
Основано в 1851 году. В 1928 году состояло из 372 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Сосново-Логовского сельсовета Верх-Чумышского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 90 %.

Примечания 

Населённые пункты Кытмановского района